Леонид Черток:
 Черток, Леонид Исаакович (1902—1937) — дознаватель ВЧК-ОГПУ-НКВД.
 Черток, Леонид Михайлович (1922—2009) — режиссёр советского театра, кино и телевидения. Участник Великой Отечественной войны.